James Williamson (1949) – musicista statunitense
 James Williamson (1855-1933) – regista britannico